William Mulock ist der Name folgender Personen:

* William Mulock (Politiker) (1844–1944), kanadischer Politiker
 William Pate Mulock (1897–1954), kanadischer Jurist und Politiker